Бермуды на летних Олимпийских играх 1960 были представлены 9 спортсменами, которые, как и на предыдущих Олимпийских играх были представлены только в парусном спорте.

Состав олимпийской команды Бермуд

Парусный спорт 

Спортсменов — 9

Ссылки 
Состав команды

Страны на летних Олимпийских играх 1960 года
1960 год на Бермудских Островах